Swing your daddy (album), album van Jim Gilstrap
Swing your daddy (single), single van Jim Gilstrap